Castella i Lleó
Canedo, localitat del municipi d'Arganza.

 Galícia
Canedo, parròquia del municipi d'A Pobra do Brollón.
Canedo, parròquia del municipi d'Ourense.

 Portugal
Canedo, freguesia del municipi de Ribeira de Pena.
Canedo, freguesia del municipi de Santa Maria da Feira.
Canedo de Basto, freguesia del municipi de Celorico de Basto.